Алексей Владимирский:
 Владимирский, Алексей Викторович (1901—1988) — советский генерал;
 Владимирский, Алексей Сергеевич (1821—1881) — профессор ИМТУ, секретарь Общества распространения технических знаний.